

Населені пункти та їхні частини

 Дембич — село в гміні Сьрода-Велькопольська Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Дембич — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Дембич — частина міста Ратибор у Рациборському повіті Сілезького воєводства

Примітки